azerbajdžanski manat, valuta Azerbajdžana
 turkmenistanski manat, valuta Turkmenistana

Valute